

Presentación previa 
El austríaco Jürgen Melzer fue el campeón defensor, pero se bajó del torneo por lesión.

El checo Lukáš Rosol ganó el título, derrotando al estadounidense Steve Johnson en la final, 6–0, 6–3.

Cabezas de serie 

 Vasek Pospisil (Primera ronda)
 Federico Delbonis (Segunda ronda)
 Lukáš Rosol (Campeón)
 Igor Sijsling (Segunda ronda)

  Denis Istomin (Segunda ronda)
  Teimuraz Gabashvili (Segunda ronda)
  Andrey Golubev (Primera ronda)
  Somdev Devvarman (Primera ronda)

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Irving 2014